Пак Чон Док (; ) — южнокорейский кёрлингист.

Играет на позиции второго, третьего и четвёртого. С сезона 2018—2019 скип команды.

В составе мужской сборной Республики Корея участник , нескольких , Зимних Азиатских игр 2017.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза (, , ).
 Зимние Азиатские игры: бронза (2017).
 : золото ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2005), серебро (2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Республики Корея по кёрлингу